Krisenbewältigung steht für:

 die Bewältigung einer Krise durch ein wirtschaftliches Subjekt, siehe Krisenmanagement#Prozessablauf
 die Bewältigung einer Krise in einer sozialen Gruppe oder einem sozialen Umfeld, siehe Krisenintervention#In der Sozialen Arbeit
 die Bewältigung einer psychischen Krise, siehe Krise#Bewältigung psychischer Krisen

Siehe auch:
 Zivilschutz